Владимир Васильевич Кириллов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1935 году. Член КПСС.

С 1956 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1956—1990 гг. — машинист вращающейся печи Себряковского цементного завода, первым в отрасли с помощью АСУП Цемент—1 перешел на управление одновременно четырьмя вращающимися печами, лучший машинист вращающихся печей цементной промышленности.

За использование новой техники, модернизации оборудования и внедрения в промышленности метода бригадного подряда был удостоен Государственной премии СССР за выдающиеся достижения в труде 1976 года.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 8-го созыва.

Ссылки 
 Молодцов А. А. Машинист вращающихся печей В. В. Кириллов — лауреат Государственной премии СССР // Цемент.- 1977. — № 3.
 Мордвинцев П., Погоняйло П. Встречный план в действии. Волгоград, 1974.
 Кириллов

Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Персоналии:Волгоградская область